, court métrage américain (1910)
 , court métrage américain (1912)
 The Woman Haters, film américain de Henry Lehrman (1913)
 The Woman Hater, film américain de Charles Brabin (1915)
 , film américain de James Flood (1925)